Solin steht für:

 Solin, kroatische Gemeinde
 Solin (Fluss), Nebenfluss des Loing in Frankreich

 Daniela Solin-Stojanovic (* 1946), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Heikki Solin (* 1938), finnischer Klassischer Philologe und Epigraphiker
 Jenny Solin (* 1996), schwedische Skilangläuferin
 Tim Solin (* 1958), US-amerikanischer Curler

Šolín ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Solinus, Gaius Julius Solinus, spätantiker lateinischer Grammatiker und Kompilator; wirkte vermutlich in der Mitte des 4. Jahrhunderts